Вильям Дегув де Нункве (фр. William Degouve de Nuncques, род. 28 февраля 1867 г. Монтерме — ум. 1 марта 1935 г. Ставело) — бельгийский художник-пейзажист французского происхождения, представитель символизма в живописи.

Биография 
Происходил из старинной французской аристократической семьи, перебравшейся в 1870 году в Бельгию, сначала в Спа, а затем в Брюссель. В юности Вильям мечтал стать музыкантом. В 1883 году молодой художник арендует совместно с Яном Торопом, работы которого высоко ценил, в Мехелене рабочую мастерскую. В это же время он подружился с живописцем Анри де Гро и увлёкся символизмом.

Многие друзья Дегув де Нункве принадлежали к бельгийским литературным кругам. В 1894 году он женится на художнице Джульетте Массэн, сестре жены бельгийского поэта-символиста Эмиля Верхарна. В Париже его творчество высоко ценилось такими мастерами, как О. Роден, Пюви де Шаванн, Морис Дени. Вплоть до 1900 года известен как убеждённый символист. Затем — член бельгийской авангардистской группы «XX». Много путешествовал, посетил Испанию, Италию, Австрию, в 1900—1902 годах жил с женой на Мальорке, где писал апельсиновые рощи. В начале XX столетия (около 1910 года) перенёс тяжёлый духовный и религиозный кризис, оставивший след и на его творчестве. В 1919 умирает жена художника, и он теряет руку. Остаток жизни провёл в Бельгии, в Ставело, где женился вторично на своей служанке-сиделке и где писал преимущественно зимние ландшафты.

Вильям Дегув де Нункве прославился своими полными таинственности пейзажами.

Литература 
 Ulrich Thieme, Felix Becker. Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Band VIII. Leipzig 1913
 Jean Cassou (Hrsg.). Lexikon des Symbolismus. Wissenschaft u. Politik, Köln 1979, ISBN 3-8046-0036-0

Художники-символисты Бельгии